Christian Manen – compositore e direttore d'orchestra francese
 Hans van Manen – ballerino, coreografo e fotografo olandese
 Juan Manén – violinista e compositore spagnolo